Albert White kan syfta på bland andra:

 Albert White (simhoppare) (1895–1982), amerikansk simhoppare
 Albert White (cyklist)
 Albert Smith White